Árpád Szenes (1897-1985), peintre non-figuratif français d'origine hongroise ;
 Hannah Szenes (1921-1944), membre juive du Special Operations Executive.